En Pologne, Rosnowo peut désigner :

 Rosnowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rosnowo, village du powiat de Gryfino, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Rosnowo, village du powiat de Koszalin, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.